Горный парк Вильгельмсхёэ — горный парк площадью 2,4 км² в гессенском городе Кассель (Германия).
 Дворец Вильгельмсхёэ — дворец ландграфов Гессен-Кассельских, находящийся на территории Горного парка Вильгельмсхёэ в гессенском городе Кассель, в Германии.